Məzrə – centro abitato del distretto di Babək, in Azerbaigian
 Məzrə – centro abitato del distretto di Cəbrayıl, in Azerbaigian
 Məzrə – centro abitato del distretto di Ordubad, in Azerbaigian